Tschern ist der Name
 mehrerer Orte in Russland:
 Tschern (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Tschern (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Tschern (Tula), Siedlung städtischen Typs (vor 1632 bis 1926 Stadt) und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Tula
 Tschern (Tula, Bolschoje Skuratowo), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Tschern, Landgemeinde Bolschoje Skuratowo
 mehrerer Flüsse in Russland:
 Tschern (Suscha), Nebenfluss der Suscha im Flusssystem der Wolga
 Tschern (Swapa), Nebenfluss der Swapa im Flusssystem des Dnepr

sowie der deutsche Name der Gemeinde Všehrdy in Tschechien.